«She’s So Cold» — песня, записанная The Rolling Stones и выпущенная в сентябре 1980 года на их альбоме Emotional Rescue. Она также была выпущена вторым синглом с альбома вместе с песней «Send It to Me» на стороне Б. Поскольку текст песни содержит фразу «она чертовски холодна», промо-копии сингла отправлялись на радио-станции с «cleaned up version» на одной стороне и с «God damn version» на другой пластинки.

Позиции в чартах 
Сингл добрался до 33 позиции на UK Singles Chart и 26 номера на US Billboard Hot 100 в ноябре 1980 года. Наряду с другими треками с альбома «Dance» и «Emotional Rescue», «She’s So Cold» заняла девятую строчку на хит-параде Disco Top 100.

Ссылки

Примечания 

Песни The Rolling Stones
Песни, написанные Джаггером/Ричардсом
Песни, спродюсированные the Gllimmer Twins